Slovenija:
 Lokovica (Prevalje, Slovenija), naselje u sastavu općine Prevalje
 Lokovica (Šoštanj, Slovenija), naselje u sastavu općine Šoštanj